stygmat – piętno, cecha charakterystyczna, naznaczenie; w starożytności znak wypalany na ciele niewolników lub przestępców
 stygmat (religia) – pojawiające się na ciele znaki (najczęściej rany), które świadczyć mają o znaku danym przez Boga (głównie w chrześcijaństwie, lecz także w  islamie)
 Stygmat czasów – jakieś zjawisko charakterystyczne dla danego okresu  
 Stygmat śmierci – szczególny wygląd lub zachowanie, wskazujące na zbliżający się kres życia.

 Zobacz też

 stygmatyzacja
 Stygmaty – film